een afgraving waar zand wordt gewonnen

Geografie 
 Zanderij (Suriname), een dorp 40 km ten zuiden van Paramaribo
 Station Zanderij, een voormalig spoorwegstation op de Landsspoorweg bij de plaats Zanderij.